Paramanand Jha ou Paramananda Jha, un homme d'État népalais, ancien juge à la Cour suprême ;
 Prakash Jha (1952-), un réalisateur, producteur et scénariste indien ;
 Radhika Jha (1970-), une romancière indienne ;
 Ram Chandra Jha (1957-), un homme politique népalais ;
 Râmeshvar Jhâ ou Âchârya Râmeshvar Jhâ (1895-1981), un savant sanskrit traditionnel, considéré comme une autorité en philosophies Nyaya, Vyakarana, et Vedanta ;
 Rekha Kumari Jha, une femme politique népalaise, membre de la Chambre des représentants du Parlement fédéral du Népal ;
 Sanjay Jha (1963-), un homme d'affaires indien.

Jha est aussi un nom qui peut désigner :
 Jha, un autre nom de Nasr Eddin Hodja (1208-1284), un personnage mythique de la culture musulmane, philosophe d'origine turque.

JHA est un sigle qui peut désigner :
 , une agence responsable du logement public et des logements subventionnés dans la ville de Jacksonville, en Floride, aux États-Unis.